Затевахин:
 
 Затевахин, Игорь Иванович (род. 1936) — доктор медицинских наук.